

Patronymie

 Diego Demme (1991- ) est un footballeur international allemand.
 Hermann Askan Demme (1802-1867) est un médecin germano-suisse.
 Jonathan Demme (1944-2017) est un réalisateur, producteur et scénariste américain.
 Rudolf Demme (1894-1975) est un Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Ted Demme (1963- ) est un réalisateur et producteur américain.

Homonymie de patronyme